

Єгіндібулак — село, Аксуатський район, Абайська область
 Єгіндібулак — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Єгіндібулак — аул, Хобдинський район, Актюбинська область

Див. також 
 Єгінбулак
 Єгіндибулак